Majewski (weibliche Form Majewska) ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Majewski (* 1959), deutscher Künstler
 Andrzej Majewski (* 1966), polnischer Schriftsteller und Fotograf
 Artur Majewski (* 1978), polnischer Jazzmusiker
 Francisco Majewski (1939–2012), uruguayischer Fußballspieler
 Frank Majewski (1941–2001), deutscher Kinderarzt und Humangenetiker
 Hans-Martin Majewski (1911–1997), deutscher Filmkomponist

 Jan Majewski (* 1973), deutscher Fußballspieler

 Jerzy Majewski (1904–1942), polnischer Geistlicher und Märtyrer
 Karol Majewski (1833–1897), polnischer Politiker und Freiheitskämpfer

 Karsten Polke-Majewski (* um 1972), deutscher Journalist und Autor
 Marco Majewski (* 1984), deutscher Bodybuilder
 Otto Majewski (* 1943), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Industriemanager
 Pelagia Majewska (1933–1988), polnische Segelfliegerin und Fluglehrerin
 Piotr M. Majewski (* 1972), polnischer Historiker
 Radosław Majewski (* 1986), polnischer Fußballspieler
 Rafał Majewski (* 1991), polnischer Sänger

 Stefan Majewski (* 1956), polnischer Fußballspieler
 Thomas Gerhard Majewski (* 1974), deutsch-österreichischer Dokumentarfilmer
 Tomasz Majewski (* 1981), polnischer Kugelstoßer
 Wladimir Senonowitsch Mai-Majewski (1867–1920), russischer General

Siehe auch:
 Pelagia Majewska Gliding Medal
 Majewski-Syndrom, Erbkrankheit
 Mayewski Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika